Kizawa ist der Familienname folgender Personen:

 Masanori Kizawa (* 1969), japanischer Fußballspieler
 Minoru Kizawa (* 1947), japanischer Astronom